Le Feu dans le ciel est le premier tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Il relate l'histoire du nouvel ordre des Chevaliers d'Émeraude recréé par le roi Émeraude  afin de défendre le continent de la menace éventuelle de l’Empire des hommes-insectes gouverné par Amecareth, l'Empereur Noir. Le premier ordre de chevaliers-magiciens ayant failli par avarice et soif de pouvoir, le roi décida de modifier les fondements de l’ordre dans le but d’éviter que l'histoire ne se répète.

Résumé 

Depuis l'annonce de la reconstruction de l'Ordre des Chevaliers par le Roi Émeraude , chaque royaume envoie certains de leurs enfants possédant des dons magiques. Les plus doués sont sélectionnés pour faire partie de l'Ordre. Ainsi la première génération est composée de sept chevaliers : Wellan (du royaume de Rubis), Santo, Jasson, Chloé, Bergeau (du Désert), Falcon  et Dempsey. Après un entraînement au Royaume d'Émeraude, chacun d'entre eux aura sous sa responsabilité un écuyer, qu'il devra former aux arts du combat, selon le code d'honneur des Chevaliers d'Émeraude. 

Un matin, la Reine Fan et ses messagers du Royaume de Shola, arrivent au Château d'Émeraude. La Reine Fan de Shola confie une enfant au Roi : il s'agit de sa fille, une enfant à la peau violette et aux traits étranges, nommée Kira. Quelques semaines plus tard, le Magicien Élund reconnait un signe dans le ciel qui présage un désastre à Shola. Il envoie les Chevaliers d'Émeraude en mission à Shola afin qu'ils puissent en avertir la Reine.

Après un long voyage, les Chevaliers arrivent à Shola et au lieu d'annoncer la nouvelle au peuple des montagnes ils sont témoins du massacre que ce peuple a subi et retrouvent tous les habitants avec le cœur arraché. Le chevalier Wellan découvre la Reine Fan toujours en vie mais mourante. Elle lui explique que le rôle de Kira est de protéger le « porteur de lumière » (élu de la prophétie qui naîtra plus tard) jusqu'à ce que ce dernier soit en âge de vaincre Amecareth, l'Empereur Noir. Elle lui demande aussi avant de mourir de garder cela secret et de protéger sa fille. Wellan, étant amoureux de la reine depuis le jour de leur rencontre, ne peut refuser. 

Le continent risquant d'être attaqué de nouveau, les Chevaliers se séparent pour alerter tous les royaumes d'Enkidiev. Après une longue série de rencontres avec les monarques des différents royaumes, les Chevaliers se réunissent pour trouver une manière de vaincre l'ennemi lors des batailles à venir ; d'après le massacre que Shola a subi, il semblerait que l'ennemi soit composé de dragons dirigés par des hommes-insectes. Après une longue discussion à ce sujet, les Chevaliers décident de faire creuser des trappes géantes sur toute la côte pour que les dragons tombent dedans, sachant que les hommes-insectes habitent de l'autre côté de l'océan et que leur seul moyen de parvenir à Enkidiev est d'arriver par la côte. Les Chevaliers sont finalement alertés du danger que court le Royaume de Zénor, situé tout au sud d'Enkidiev au bord de l'océan. En effet ce royaume sera le premier à être attaqué par les dragons. Les Chevaliers s'y rendent alors de suite et livrent leur première bataille. Ils en ressortent victorieux au bout de longues heures et se résignent donc à poursuivre cette méthode de défense contre l'ennemi.

Personnages 
 Les Chevaliers d'Émeraude de la première génération : Santo, Falcon, Bergeau, Jasson, Chloé, Dempsey et Wellan.
 Les écuyers : Bridgess, Buchanan, Wanda, Kevin, Wimme, Nogait, Kerns
 Les autres personnages : La Reine Fan de Shola, l'Empereur Amecareth, la Princesse Kira d'Émeraude, le Roi Émeraude  et le Magicien Elund.

Références

Liens externes 
 Le Feu dans le ciel, sur anne-robillard.com

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2003
2003 en fantasy
Premier roman